Vaya Con Dios (band), Belgische popgroep
Vaya Con Dios (album van Vaya con Dios), album van de Belgische band Vaya Con Dios
 Vaya con Dios (James, Pepper & Russell), lied geschreven door Larry Russell, Inez James en Buddy Pepper
 Vaya con Dios (single van The Cats), single van The Cats, cover van hierboven 
 Vaya con Dios (album van The Cats), een verzamelalbum van The Cats uit vermoedelijk 1972
 Vaya con Dios (Frans Bauer & Sieneke), een lied van Frans Bauer en Sieneke uit 2022
 Hard Time Romance, ook Vaya con Dios, een Amerikaanse film van John Lee Hancock
 Vaya con Dios (film), Duitse speelfilm met Daniel Brühl